O Comentário foi uma revista anarquista publicada no Brasil nas primeiras décadas do século XX, que tinha entre seus colaboradores Florentino de Carvalho.

Publicações anarquistas em português
Publicações anarquistas do Brasil
Revistas extintas do Brasil
Revistas anarquistas